YKQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Washganish (Québec), (Canada)